Krnica est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
Krnica, une localité située dans la municipalité de Marčana, comitat d'Istrie ;
en Slovénie
Krnica, une localité située dans la commune de Gorje ;
Krnica, une localité située dans la commune de Koper ;
Krnica, une localité située dans la commune de Luče.